Les Parcs Pré Verts sont quatre parcs culturels de Suisse géré par le groupe Migros. Ils ont été créés grâce au Pour-cent culturel.
 Le Signal de Bougy, entre Lausanne et Genève
 Le Gurten-Park, près de Berne
 Le Parc Im Grünen, à Münchenstein, près de Bâle
 Le Parc Pré Vert de Rüschlikon, près de Zurich

Parc ou jardin public en Suisse
Groupe Migros